Play Ten Interactive - uitgever van computerspellen.
 Payload Type Identifier, aantal bits in een ATM-cel - zie Asynchronous Transfer Mode.
 Philips Telecommunicatie Industrie - voormalig onderdeel van Philips.
 Provinciaal Technisch Instituut - onderwijsvorm in Vlaanderen
 Pakistan Tehreek-e-Insaf - politieke partij in Pakistan